Ranunkelordningen (Ranunculales) är en ordning i växtklassen trikolpater.

I klassificeringssystemet APG III ingår följande familjer:

I det äldre Cronquistsystemet ingick inte Eupteleaceae i Ranunculales och vallmoväxterna, jordröksväxterna och Pteridophyllaceae bildade en egen ordning, Papaverales.

Referenser 

Trikolpater
Eudicotyledonae